Komandosi – siły specjalne
 Komandosi – grupa opozycyjna w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Kultura, sztuka i rozrywka:
 Komandosi z Nawarony – powieść Alistaira MacLeana
 Komandosi z Navarony – brytyjski film wojenny na podstawie książki MacLeana
 Komandosi – brytyjski serial telewizyjny
 Komandosi śmierci – amerykański film sensacyjny
 Komandosi – polska gra planszowa

Zobacz też:
 Militarny Magazyn Specjalny Komandos – polski miesięcznik o tematyce militarnej
 Komandos – marka butelkowanego (750 ml) taniego wina o smaku owocowym typu jabol o mocy 10% występującym w odmianach: zielonej, czerwonej i białej. Wytwórnia: Zakłady Przemysłu Spożywczego Ostrowin.

Przypisy